Ängskolan kan avse
Ängskolan, Sundbybergs kommun
Ängskolan, Övekalix kommun
Ängskolan, Marks kommun
Ängskolan, Kristianstads kommun